Ferrer de Gualbes (ca. 1350-1423) mercader, conseller en cap de Barcelona.
 Ferrer de Gualbes i de Terrades (m. ca. 1346) mercader i ciutadà de Barcelona.
 Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls (m. 1504), canonge, 42è President de la Generalitat.
 Joan Ferrer de Gualbes (m. ca. 1333) mercader i ciutadà de Barcelona.

Pàgines de desambiguació de biografies